Cichawa – wieś w powiecie wielickim
 Cichawa (szczyt) – góra w Górach Wałbrzyskich